Alexander Zaytsev pode ser:
 Alexander Zaitsev (patinador)
 Alexander Zaitsev (enxadrista)
 Alexander Andreyevich Zaytsev, piloto de aviões soviético
 Aleksandr Leonidovich Zaitsev, cientista russo
 Alexander Mikhaylovich Zaytsev, químico russo

Desambiguações de antropônimos